Дурда — українське прізвище.

 Дурда Іван Йосипович (нар. 1927) — український лікар-хірург, кандидат медичних наук.
 Дурда Богдана Йосипівна (нар. 1940) — українська художниця, поетеса.

Українські прізвища